Cet article est un complément à l'article principal sur la Ville de Lévis.

Voici une liste de personnalités québécoises qui ont habité à Lévis ou dans les anciennes villes environnantes (Lauzon, Saint-David-de-l'Auberivière, Saint-Romuald, Pintendre, Breakeyville, Charny, Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur, Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Joseph-de-Lévis (le secteur agricole) et Saint-Jean-Chrysostome avant la fusion municipale de 2002), mais qui ne sont pas nées à Lévis. Ces gens connus sont des Lévisiens et Lévisiennes d'adoption.

Arts et culture

Acteurs
Alpha Boucher (1943-2020). Né à Edmundston au Nouveau-Brunswick. Il a joué dans plusieurs téléromans et films au Québec.
Denis Bernard (1957-). Né à Lac-Etchemin. Il a .
Jacques Leblanc (comédien) (1958-). Né à Québec, il est un acteur de théâtre, mais il est connu notamment pour son rôle dans la série télévisée pour enfants Le Village de Nathalie diffusée au réseau TVA de 1985 à 1987. .
Julie Perreault (1976-). Née à Le Gardeur en banlieue de Montréal. Elle a vécu à Saint-Jean-Chrysostome à l'âge de 10 ans jusqu'à 18 ans.
Richard Fréchette (1955-), né à Drummondville. Il a grandi sur la rue Saint-Antoine de Lévis. Ce comédien a joué notamment dans plusieurs productions de Robert Lepage, il fut complice dans Les Insolences d'une caméra à la télévision et il joue aussi dans plusieurs téléromans et publicités.

Chanteurs et musiciens 
 Gervais Lessard (1947-). Né à Saint-Charles-de-Bellechasse. il a résidé à Lauzon et il habite à Lévis. Il est membre fondateur du groupe folklorique Le Rêve du Diable depuis 1974.
 Marie-Josée Lord (1970-). Né en Haiti. Elle est pianiste, violoniste et chanteuse soprano. Elle a étudié à l'École primaire Sainte-Marie et elle a fait ses études secondaires au Couvent de Lévis (renommé École Marcelle-Mallet).
 Raymond Lévesque (1928-2021). Né à Montréal. Auteur-compositeur-interprète, poète, romancier et dramaturge québécois. Il a demeuré brièvement dans le secteur de Saint-Romuald en 2011.
 Richard Verreau (né Verreault) (1926-2005). Né à Château-Richer le . Il est était un ténor canadien de réputation internationale et il fut résidant à Lévis (quartier Saint-Nicolas) dans les dernières années de sa vie.
 Roch Voisine (1963-). Né à Saint-Basile (aujourd'hui Edmundston) au Nouveau-Brunswick en 1963. Lors de son adolescence, il a résidé à Lévis pour entamer une carrière de hockeyeur, tout en faisant ses études secondaires à l'École technique de métiers de Lauzon (aujourd'hui nommée École secondaire Guillaume-Couture) et à la Polyvalente de Lévis (aujourd'hui nommée École Pointe-Lévy).

Exploration

 Joseph-Elzéar Bernier (1852-1934). Né à L'Islet (L'Islet-sur-mer). Capitaine de marine qui a revendiqué le territoire de l'Arctique situé au nord du Canada le . Il a résidé à Lauzon et .
 Peter McKenzie (1850-1930). Commerçant de fourrures et prospecteur. Il découvre du cuivre dans la région du lac Chibougamau. Cette découverte marque le début de l'exploration et de l'exploitation minière dans la région. Il voit le jour  à Lévis.

Justice 

 Marie-Andrée Leclerc (1945-1984). Né à Saint-Charles-de-Bellechasse. Complice du tueur en série Charles Sobhraj qui a fait aussi de nombreux vols.

Religion 

 L'abbé Charles d'Youville Dufrost (1729-1790). Né à Montréal. Il  et il sauva les registres de la première paroisse de la seigneurie de Lauzon lors de l'invasion anglaise de 1759.

Sports 

Ariane Fortin (1984-). Née à Québec. La célèbre boxeuse a participé aux  Jeux olympiques d'été de Rio en 2016. Elle est née à Québec et elle réside à Saint-Nicolas (aujourd'hui Ville de Lévis).
Jean-François Damphousse (1979-). Né à Saint-Alexis-des-Monts. Il a joué dans la Ligue nationale de hockey avec les Devils du New Jersey en 2001-2002. Il a étudié à la Polyvalente de Lévis en 1994-1995.
Marian Stastny (1953-). Né à Bratislava en Tchécoslovaquie (aujourd'hui la Slovaquie). Il a joué pour les Nordiques de Québec de 1980 à 1985. Il réside dans l'ancienne municipalité de Saint-Nicolas et il gère le Club de golf Stastny.
Peter Stastny (1956-). Né à Bratislava en Tchécoslovaquie (aujourd'hui la Slovaquie). Il a joué pour les Nordiques de Québec de 1980 à 1990 et il a résidé dans l'ancienne municipalité de Saint-Rédempteur lors de son passage à Québec.
 Serge Aubry (1942-2011). Né à Montréal. Il fut gardien de but des Nordiques de Québec dans l'AMH de 1972 à 1975 et en 1976-1977, ainsi que l'entraîneur des gardiens de cette même équipe dans la LNH en 1988-1989. .

Notes

Bibliographie
 Archives de la Société d'histoire de Lévis.
 Cournoyer, Jean. Le petit Jean. Dictionnaire des noms propres du Québec, Stanké. Montréal, 1993, p. 298.
 Dictionnaire biographique du Canada en ligne 
 Le Carnet de bord, journal web de la Commission scolaire des Navigateurs, édition 2006,